Финал 26-го чемпионата СССР по русским шашкам среди мужчин прошёл с 6 по 19 октября 1966 года в Грозном по круговой системе. В нём играли 17 мастеров спорта СССР, а также приглашённые чемпион страны Виктор Литвинович и Зиновий Цирик. Не смогли принять участие гроссмейстеры Валентин Абаулин и Вениамин Городецкий. Не пробились из полуфиналов обладатели гроссмейстерского балла Аркадий Плакхин и Николай Абациев.

Чемпионом страны стал бакинец Виталий Габриелян. Второе место занял бакинец Юрий Арустамов, у которого оказался более высокий коэффициент, чем у ленинградца Виктора Литвиновича, который стал третьим. Гроссмейстер Зиновий Цирик выбыл после 14 тура, пять шашистов, не сыгравших с ним, получили по очку.

Итоговое положение 

(1 - победа, = - ничья, 0 - поражение, + выигрыш без игры, - проигрыш без игры)

Ссылки 

 Архив журналов «Шашки» 1966 №6

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Спортивные соревнования в Грозном
1966 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
Спорт в России в 1966 году
Октябрь 1966 года
1966 год в Чечне
Чечено-Ингушская АССР